Dockan kan syfta på:

 Dockan – en leksak som efterliknar en människa, se docka
 Dockan – en del av Apples operativsystem, se Dock, Apple
 Dockan, Malmö – ett område i Malmö